Ilam kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Ilam (provins), 
 Ilam (shahrestan), delprovins, Ilam, 
 Ilam (stad), Ilam, 
 Ilam (flygplats),

Storbritannien 

 Ilam, Staffordshire, ort i England,